O União Futebol Clube (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC e Crioulo do Fogo: Union Futibol Klubi) é um clube poliesportivo da ilha do Fogo de Cabo Verde. No clube existem departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e atletismo.

O clube foi fundado com nome "Apolo" em primeiros anos. O clube atual fundado a 10 de agosto de 1967. O clube comemora na 10ª aniversario em 1977, 25ª aniversario em 1992 e 50ª aniversario em 2017. Na temporadas de 2017-18 e 2018-19, União perdeu na qualificação ver Primeira Divisão regional e com classificação final na terceira posição na etapa final ou segunda fase.

Futebol

Palmarés

Classificações  regionais 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Fogo
São Filipe (concelho de Cabo Verde)
Clubes de futebol fundados em 1967